

Geografia

Austria

Comuni 
 Sankt Georgen am Fillmannsbach – comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Georgen am Kreischberg – comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Georgen am Längsee – comune nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Georgen am Reith – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Georgen am Walde – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Sankt Georgen am Ybbsfelde – comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Sankt Georgen an der Gusen – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Sankt Georgen an der Leys – comune nel distretto di Scheibbs (Bassa Austria)
 Sankt Georgen an der Stiefing – comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Sankt Georgen bei Grieskirchen – comune nel distretto di Grieskirchen (Alta Austria)
 Sankt Georgen bei Obernberg am Inn – comune nel distretto di Ried im Innkreis (Alta Austria)
 Sankt Georgen bei Salzburg – comune nel distretto di Salzburg-Umgebung (Salisburghese)
 Sankt Georgen im Attergau – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Sankt Georgen im Lavanttal – comune nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)
 Sankt Georgen ob Judenburg – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Ex comuni e frazioni 
 Sankt Georgen – frazione di Emmersdorf an der Donau, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Sankt Georgen – frazione di Nötsch im Gailtal, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)
 Sankt Georgen – frazione di Straßburg, città nel distretto di Sankt Veit an der Glan (Carinzia)
 Sankt Georgen am Leithagebirge – frazione di Eisenstadt, città statutaria (Burgenland)
 Sankt Georgen am Steinfelde – frazione di Sankt Pölten, città statutaria (Bassa Austria)
 Sankt Georgen an der Mattig – frazione di Burgkirchen, comune nel distretto di Braunau am Inn (Alta Austria)
 Sankt Georgen an der Traisen – frazione di Traismauer, città nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Sankt Georgen bei Neumarkt – frazione di Neumarkt in der Steiermark, comune nel distretto di Murau (Stiria)
 Sankt Georgen im Pinzgau – ex comune ora frazione di Bruck an der Großglocknerstraße, comune nel distretto di Zell am See (Salisburghese)
 Sankt Georgen in der Klaus – frazione di Waidhofen an der Ybbs, città statutaria (Bassa Austria)
 Sankt Georgen ob Murau – ex comune ora frazione di Sankt Georgen am Kreischberg, comune nel distretto di Murau (Stiria)

Croazia 
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Đurđevac, città (Koprivnica e Križevci)

Germania 
 Sankt Georgen – ex comune ora quartiere di Bayreuth, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Sankt Georgen – quartiere di Friburgo in Brisgovia, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Sankt Georgen o Sankt Georgen bei Traunreut – frazione di Traunreut, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Sankt Georgen im Schwarzwald – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Italia 
 Sankt Georgen o Sankt Georgen an der Ahr o Sankt Georgen bei Bruneck – nome tedesco di San Giorgio, ex comune ora frazione di Brunico, comune nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Romania 
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Colțești, frazione del comune di Rimetea nel distretto di Alba (Transilvania)
 Sankt Georgen o Sankt Georgenstadt – antico nome tedesco di Sângeorz-Băi, città nel distretto di Bistrița-Năsăud (Transilvania)
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Sfântu Gheorghe, municipio nel distretto di Covasna (Transilvania)
 Sankt Georgen auf der Heide – antico nome tedesco di Sângeorgiu de Pădure, città nel distretto di Mureș (Transilvania)

Slovacchia 
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Jurské, comune nel distretto di Kežmarok (Prešov)
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Svätý Jur, città nel distretto di Pezinok (Bratislava)

Slovenia 
 Sankt Georgen – antico nome tedesco di Šenčur, comune (Alta Carniola)

Svizzera 
 Sankt Georgen – quartiere di San Gallo, città nel distretto di San Gallo (Canton San Gallo)

Pagine correlate 
 Saint-Georges
 San Giorgio (disambigua)
 St. George